Rajd Portugalii 2018 (52. Vodafone Rally de Portugal) – 52 Rajd Portugalii rozgrywany w Portugalii w dniach 17-20 maja. Była to szósta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd był rozegrany na nawierzchni  szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Rajd wygrał Thierry Neuville, dzięki czemu Belg został nowym liderem mistrzostw świata, drugie miejsce zajął - pierwszy raz na podium w tym roku - Elfyn Evans. Na trzecim miejscy finiszował Fin Teemu Suninen, który w swoim ósmym starcie w rajdach WRC sięgnął po pierwsze podium. Odcinki specjalne wygrywało aż jedenastu różnych zawodników. Rajdu nie ukończył kilku czołowych zawodników: Ott Tänak - dotychczasowy lider rajdu nie ukończył drugiego OS-u, z powodu zbyt wysokiej temperatury oleju musiał zaparkować auto na poboczu, Hayden Paddon - na siódmym OS-ie, dotychczasowy lider rajdu zaliczył kraksę, po której został odwieziony do szpitala, Kris Meeke - rozbił swoje auto na dwunastym OS-ie oraz dotychczasowy lider mistrzostw Francuz Sébastien Ogier, który co prawda ukończył rajd poza punktowaną dziesiątką ale ze względów taktycznych wycofał się na końcowym serwisie i nie był klasyfikowany. 

Swój życiowy sukces odniosła polska załoga Łukasz Pieniążek i Przemysław Mazur, którzy w klasyfikacji generalnej zajęli dziewiątą pozycję, a w klasyfikacji WRC2 ustąpili tylko liderowi mistrzostw Pontusowi Tidemandowi. Dzięki temu Polacy przesunęli się na piąte miejsce w klasyfikacji mistrzostw WRC2.

Lista startowa 

Poniższa lista startowa spośród 88 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS20

Wyniki końcowe rajdu  

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Wyniki po 6 rundach 
WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2018
Portugalia
2018 w Portugalii